Мијоска је насеље у Србији у општини Пријепоље у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 777 становника.

Демографија 
У насељу Мијоска живи 531 пунолетни становник, а просечна старост становништва износи 32,7 година (32,6 код мушкараца и 32,8 код жена). У насељу има 184 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 4,08.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Пријепоље
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији